Leprieurina är ett släkte av svampar. Leprieurina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leprieurina